Луи Генри Хейли (, ) — австралийский хоккеист на траве, вратарь. Участник летних Олимпийских игр 1956 и 1960 годов.

Биография 

Луи Хейли родился 10 января 1925 года в австралийском городе Брисбен.

Учился в университете Квинсленда на архитектора, но не окончил курс.

Играл в хоккей на траве за Квинсленд.

В 1956 году вошёл в состав сборной Австралии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мельбурне, занявшей 5-е место. Играл на позиции вратаря, провёл 4 матча, пропустил 5 мячей (три от сборной Великобритании, два — от Малайзии).

В 1960 году вошёл в состав сборной Австралии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме, занявшей 6-е место. Играл на позиции вратаря, провёл 9 матчей, пропустил 10 мячей (три от сборной Пакистана, по два — от Новой Зеландии и Кении, по одному — от Польши, Японии и Индии).

Был включён в символическую сборную Квинсленда по хоккею на траве за столетие. Был удостоен награды «За заслуги перед австралийским хоккеем на траве».

В 1969—1988 годах работал селекционером сборной Австралии.

В 1989 году стал членом ордена Австралии, в 2000 году награждён Австралийской спортивной медалью.

В 2000 году участвовал в эстафете огня летних Олимпийских игр в Сиднее.

По профессии был архитектором. С 1952 года работал в компании AH Conrad & TBF Gargett в Брисбене, в 1965 году стал директором компании Conrad, Gargett & Partners. Занимал этот пост до 1982 года, после чего начал частную практику. Занимался проектированием коммерческих и жилых зданий, ландшафтным дизайном.

Умер 10 марта 2019 года в Брисбене.

Память 
В 2002 году был введён в Зал славы австралийского хоккея на траве.

Семья 
Жена Пэт (скончалась раньше него), дочь Паула, сын Бретт.

Примечания 

Хоккеисты на траве Австралии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1956 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года
Архитекторы Австралии